Оні (міфологія) — демони в японській міфології.
 Оні (місто) — місто в Грузії.
 Оні (муніципалітет) — муніципалітет у Франції.